Arno Reinfrank (1934–2001) – giornalista e traduttore tedesco
Willi Reinfrank (1903–1943) – sollevatore tedesco